Кербулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кербулак —  село в подчинении городской администрации Капчагай Алматинской области.

Россия 
 Кербулак — деревня в Аларском районе Иркутской области.